Friends of Europe ist:

 Friends of Europe, eine 1999 gegründete Brüsseler Denkfabrik
 ein Freundeskreis innerhalb der European Charter – Villages of Europe, einer Vereinigung ländlicher Gemeinden der EU-Staaten
 eine britische Gruppe von Antifaschisten und Nazigegnern in den 1930er und 1940er Jahren, die in einer Buchreihe nationalsozialistisches Propagandaschrifttum in Übersetzung publizierte, siehe Friends of Europe Publications
 Namensbestandteil rechtsextremer Organisationen in der englischsprachigen Welt (z. B. Australian Friends of Europe), entsprechend Círculo Español de Amigos de Europa (CEDADE) in der spanischsprachigen Welt